Гремячая — топоним в России:
 Гремячая (приток Поломети) — река в Новгородской области
 Гремячая (приток Руды) — река в Орловской области.
 Гремячая (станция) — железнодорожная станция Приволжской железной дороги, в Волгоградской области.
 Гремячая (посёлок) — пристанционный посёлок в Котельниковском районе в Волгоградской области.

См. также 
 Малая Гремячая
 Большая Гремячая
 Великая Гремячая
 Гремячая башня
 Гремячий
 Гремячее